Richard-Wagner-Platz steht für:
 Richard-Wagner-Platz (Berlin)
 Richard-Wagner-Platz (Leipzig)
 Richard-Wagner-Platz (Nürnberg)
 Richard-Wagner-Platz (Wien)

 U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz

Siehe auch:

 Richard-Wagner-Straße